Негурены (Негурений):
 Старые Негурены — село в Унгенском районе Молдавии.
 Новые Негурены — село в Унгенском районе Молдавии.